Sid Meier’s Railroads! — экономическая стратегия, разработанная Сидом Мейером на игровом движке Gamebryo, выпущенная в октябре 2006 и являющаяся сиквелом к Railroad Tycoon 3. Несмотря на то, что Сид Мейер создал оригинальную Railroad Tycoon,
последующие версии были разработаны PopTop Software. После визита в Miniatur Wunderland в Гамбурге (Германия) Сид Мейер вдохновился на переделывание своего оригинального творения.

Обзор 

Railroads! — полностью трёхмерная экономическая стратегия в реальном времени. В отличие от предыдущих игр, территории в Railroads! уменьшились, что ведёт к более активному соперничеству между игроками; в игре мало пространства для строительства длинных ровных участков пути, вследствие чего холмы, горы, реки и проливы играют более важную роль.

Игра в большей степени фокусируется на экономике — игроки строят и поддерживают целую индустрию, используя систему дорог, которые они развивают. Геймплей включает систему аукционов. Периодически на аукцион выставляются технологии, и игрок, сделавший наибольшую ставку, получает десятилетние исключительные права на использование данной технологии, после чего она переходит в общественное достояние и становится доступной всем. Игроки также могут выставить на аукцион одну из фабрик. Укладка пути автоматизирована и более проста, чем в других версиях Railroad Tycoon. Учитывая более «сжатую» местность, это позволяет тактически размещать пути для заграждения оппонентов и нарушения их планов.

В игре доступен многопользовательский режим через LAN или Internet, в котором поддерживается до 4 игроков: людей, либо ИИ.

Сценарии 
Также, как и в предыдущих версиях, Railroads! предлагают различные исторические сценарии, в таких регионах как Юго-Запад США, Тихоокеанский Северо-Запад (:en:Pacific Northwest), Великобритания, Франция и Германия. В этих сценариях (всего их 15), игра позволяет пользователю выполнять роль различных известных железнодорожных магнатов и баронов-разбойников прошлого.

Пользовательские сценарии 
После выхода патча 1.1 появилась возможность задействовать редактор карт, внеся изменения в один из ini-файлов игры. На июнь 2009 сообществом игроков создано свыше пятидесяти пользовательских карт.

Поезда 
В игре доступно большое число поездов, сконструированных с 1826 по 1981 годы.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Sid Meier’s Railroads!

Железнодорожные симуляторы
Игры для Windows
Компьютерные игры 2006 года
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, изданные 2K Games
Компьютерные игры, локализованные 1С